Jaspers is de achternaam van:

Belgische personen:
 An Jaspers, presentatrice
 Eddy Jaspers, voetballer
 Raymond Jaspers, voetballer

Nederlandse personen
 Dick Jaspers, biljarter
 Gijsbertus Jaspers, missionaris
 Jasper Jaspers jr., onderwijzer
 Stijn Jaspers, atleet
 Wouter Jaspers, geluidskunstenaar
 Yvon Jaspers, televisiepresentatrice

Overige personen:
 Karl Jaspers, Duits filosoof

Met iets andere spelling:
 Gied Jaspars, Nederlands televisiemaker